Амфиполис может означать:

 Амфиполис — древнегреческий полис.
 Амфиполис (дим) — община (дим) в Греции.
 Амфиполис — название города Тапсак во времена Селевкидов.
  — железнодорожная станция, обслуживающая линию Неа-Зихни — Амфиполис Порт.
  — железнодорожная станция, обслуживающая линию Неа-Зихни — Амфиполис Порт.